Nyagwijima kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyagwijima (vattendrag i Bururi), 
 Nyagwijima (vattendrag i Cankuzo), 

Robotskapade Burundiförgreningar